Волчек — білоруське та єврейське прізвище. Відомі носії:
 Волчек Борис Ізраїлевич (1905—1974) — радянський кінооператор, режисер, сценарист, педагог.
 Волчек Галина Борисівна (1933—2019) — радянський і російський театральний режисер, актриса, педагог
 Волчек Дмитро Борисович (1964) — російський поет, прозаїк і перекладач, видавець.
 Волчек Олексій Володимирович (нар. 1980) — білоруський хокеїст
 Волчек Павло Володимирович (нар. 1980) — білоруський хокеїст

Білоруські прізвища